Ка́цман (, ) — еврейская и немецкая фамилия. В идише и немецком языке фамилия имеет разную этимологию (см. Кац). Немецкая фамилия обыкновенно транскрибируется как Катцман(н).

Известные носители:

 Кацман, Алексей Иосифович (1947—2017) — футболист, тренер и арбитр.
 Кацман, Аркадий Иосифович (1921—1989) — советский театральный педагог.
 Кацман, Артур (1903—1993) — американский муниципальный политик.
 Кацман, Владимир Яковлевич (1929—2020) — тренер по лёгкой атлетике.
 Кацман (Бутми), Георгий Васильевич (1856—1919?) — политический и общественный деятель России, черносотенец.
 Кацман, Евгений Александрович (1890—1976) — русский художник и график.
 Кацман, Исаак Соломонович (1914—1983) — кинооператор.
 Кацман, Клара Абрамовна (1916—2006) — советский композитор.
 Кацман, Лев Вадимович (род. 2001) — российский спортсмен, игрок в настольный теннис.
 Кацман, Леонард (1927—1996) — американский телевизионный продюсер, режиссёр и сценарист.
 Кацман, Наум Вениаминович (литературный псевдоним Наумов; 1918—1982) — советский переводчик, литературный критик.
 Кацман, Роман (род. 1969) — израильский литературовед.
 Кацман, Роман Григорьевич (1911—1972) — кинорежиссёр.
 Кацман, Феликс Максович (1927—2007) — профессор, вице-президент Российской академии транспорта.
 Кацман, Юрий Маркович (род. 1970) — российский журналист.

Катцманн 
 Катцманн, Фриц (1906—1957) — группенфюрер СС, один из преступников Холокоста.
 Катцманн, Эрнст — нацистский политик, гауляйтер Немецкого трудового фронта.

См. также 
 Кац